Владимир Буковский:
 Буковский, Владимир Иосифович (1867—1937) — учёный-правовед, сенатор Латвийской республики, профессор Латвийского университета, отец скульптора Льва Буковского.
 Буковский, Владимир Константинович (1942—2019) — советский диссидент, писатель, политический и общественный деятель.